Экстрасе́нс — название нескольких художественных фильмов:
 Экстрасенс (фильм, 1991) — фантастический фильм режиссёра Геннадия Глаголева (СССР).
 Экстрасенс (фильм, 1996) (Mindbender) — фантастический фильм режиссёра Кена Расселла (США).
 Экстрасенс (фильм, 2011) (The Awakening) — мистический триллер режиссёра Ника Мёрфи (США).